Pianosonate nr. 3 (Chopin)
 Pianosonate in b-mineur (Liszt)
 Pianosonate nr. 2 (Sjostakovitsj)
 Pianosonate op. 5 (Strauss)